Ez a lista a repülőterekkel kapcsolatos listákat gyűjti össze.

Listák
 Repülőtérrel nem rendelkező országok listája
 Nemzetközi repülőterek listája

Forgalom alapján
 A világ legforgalmasabb repülőtérrendszerei
 A világ legnagyobb személyforgalmú repülőtereinek listája
 A világ legnagyobb nemzetközi személyforgalmú repülőtereinek listája
 A világ legnagyobb teherforgalmú repülőtereinek listája

Földrajzi rekordok alapján
 A világ legmagasabban fekvő repülőtereinek listája
 A világ legalacsonyabban fekvő repülőtereinek listája

Lásd még
 Légitársaságok listája

Légi közlekedéssel kapcsolatos listák